Szijjártó ist der Familienname folgender Personen:

 István Szijjártó (1765–1833), slowenischer evangelischer Lehrer und Dichter in Ungarn
 Péter Szijjártó (* 1978), ungarischer Politiker und Außenminister Ungarns